За — 22-я буква тибетского алфавита, графически — омоглиф китайского иероглифического ключа № 58 — 彐 «голова свиньи». По тибетской классификации твердости произношения относится к женским буквам.

Числовое соответствие: за — 22, зи — 52, зу - 82, зэ - 112, зо - 142.

Примеры слов:

Таблица порядка расположения инициалей в словаре:

См. также 
 Тибетско-русский словарь Рерих Ю. Н. (Буква За — 8 том стр. 127—199)

Тибетский алфавит